Alexander Petersson (1980-), handballeur islandais ;
 André Petersson (1975-), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Håvard Vad Petersson (1984-), curleur norvégien ;
 Henrik Petersson (1973-), mathématicien et écrivain suédois ;
 Krister Petersson (1956-), auteur de bande dessinée suédois ;
 Jenny Marielle Petersson dite Velvet (1975-), chanteuse suédoise ;
 Magnus Petersson (1990-), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Rudolf Petersson (1896-1970), artiste et dessinateur suédois ;
 William Petersson (1895-1965), athlète suédois.

Homonymie de patronyme islandais
Homonymie de patronyme suédois